MUCU steht für
 Flughafen Santiago de Cuba, ICAO-Code des kubanischen Flughafens

MU-CU steht für:
 ehemaliger ISO-3166-2-Code für die Stadt Curepipe auf Mauritius

MUCU